Heinz Drache ist der Name folgender Personen:

* Heinz Drache (Schauspieler) (1923–2002), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Heinz Drache (Maler) (1929–1989), deutscher Maler und Grafiker